Де́бби () и Деб () — английское женское имя; часто, не не всегда, является уменьшительной формой имён Дебора,  и некоторых других схожих. Означает «пчела».

Имя 
 Аллен, Дебби (род. 1950) — американская актриса, танцовщица, хореограф, режиссёр, продюсер, певица и сочинительница песен.
 Армстронг, Дебби (род. 1963) — американская горнолыжница.
 Барем, Дебби (1976—2003) — английская писательница.
 Блэк, Дебби (род. 1966) — американская баскетболистка.
  (род. 1953) — канадская прыгунья в высоту.
 Бун, Дебби (род. 1956) — американская певица, писательница и актриса.
 Вассерман-Шульц, Дебби (род. 1966) — американский политик.
 Гибсон, Дебби (род. 1970) — американская певица, сочинительница песен, пианистка, звукозаписывающий продюсер и актриса.
 Джонс-Уокер, Дебби (род. 1953) — канадская кёрлингистка.
 Маккормик, Дебби (род. 1974) — американская кёрлингистка.
 Мейер, Дебби (род. 1952) — американская пловчиха.
 Морган, Дебби (род. 1951) — американская актриса кино и телевидения.
 Палмер, Дебби (род. 1975) — британская шорт-трекистка.
 Питерсон, Дебби (род. 1961) — американская певица и барабанщица.
 Райан, Дебби (род. 1993) — американская актриса и певица.
 Роу, Дебби (род. 1958) — вторая жена Майкла Джексона и мать его двоих детей.
 Рошон, Дебби (род. 1968) — канадская актриса, продюсер, сценарист и режиссёр.
 Слиммон, Дебби (род. 1967) — австралийская баскетболистка.
 Стабенау, Дебби (род. 1950) — американский политик.
 Уилкс, Дебби (род. 1946) — канадская фигуристка.
 Фергюсон-Маккензи, Дебби (род. 1976) — багамская бегунья.
 Флинтофф-Кинг, Дебби (род. 1960) — австралийская бегунья.

Псевдоним
  (род. 1993; полное имя Дебора Каль) — немецко-чешская певица.
 Матенопулос, Дебби (род. 1974; наст. имя Деспина Матенопулос) — американская телеведущая, журналистка и эксперт по образу жизни.
 :
 Рейнольдс, Дебби (1932—2016; наст. имя Мэри Фрэнсис Рейнольдс) — американская актриса, певица и бизнесвумен. Благодаря ей имя Дебби в 1950-х годах резко увеличило свою популярность в США, достигнув 20-й строчки в 1959 году.
 Харри, Дебби (род. 1945; наст. имя Анджела Тримбл) — американская певица, актриса, сочинительница песен.

Вымышленные персонажи
 Дебби Бентон — главная героиня кинофильма «Дебби покоряет Даллас».
  — персонаж телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».
  — персонаж мыльной оперы «Холлиокс».
  — персонаж мыльной оперы «Ферма Эммердейл».

Прочее 
 Дебби — название нескольких тропических циклонов с разным написанием: Debbie и Debby.
  — самка белого медведя,  (прожила 41—42 года).

См. также 
 Дебора

Примечания 

Английские женские имена